Municipio de North Star puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de North Star (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de North Star (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de North Star (condado de Brown, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de North Star (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis